Niveria pediculus är en snäckart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Niveria pediculus ingår i släktet Niveria och familjen Triviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pediculus